Soraya French (Teherán, 1957) es una artista iraní conocida por su vívido uso del color en multimedia, con base acrílica, y productora de dos libros:30 Minute Acrylics, Dynamic Acrylics, y un DVD instructivo.

Trabajo 
Es colaboradora habitual de la revista The Artist, imparte talleres de pintura en su estudio, en Project Workshops, y ejerce de portavoz en la empresa de pinturas acrílicas GOLDEN artist colors. 

También es Presidenta de la Society of Women Artists (SWA) y de la Andover Art Society, y miembro de la Socitey of All Artists (SAA), de la Society for Floral Painting (SFP) y de Wallpop Artists. Ha ganado varios premios, entre los más notables, el Daler Rowney Choice Award de la Society of Women Artists. 

Soraya es una artista versátil que trabaja con acuarelas, óleos, pasteles, acrílicos y técnicas mixtas en una amplia variedad de temas, como retratos de músicos, escenas de cafés y escenas del mercado africano, entre otros. Muchos de sus temas se basan en sus viajes, y las personas haciendo vida cotidiana tienen un gran protagonismo en su trabajo. La luz y el color son los dos elementos más importantes de sus pinturas, con los que crea pasajes semi abstractos, generando una sensación de ambigüedad con la que permite que el espectador invente su propia historia.

Premios 

 Finalista en el Premio de Test Valley Art's Foundation en The Best of Hampshire 2009 
 Premio de la Test Valley Art's Foundation por The Best Painting by a Hampshire Artist (exposición Best of Hampshire) en Sir Harold Hillier en noviembre de 2008 
 Best Miniature Society of Floral Painters, Mottisfont 2006 
 Artista del año 2005 en Artists & Illustrators Exhibition.  
 Daler-Rowney Choice Award, Society of Women Artists, junio de 2004 
 Winchester Art Club 76a exposición anual, noviembre de 2003 
 Salisbury Open Award, abril de 2003 
 Fight for Sight, competición regional, noviembre de 2002 
 Edwin Young Award, abril de 2002 
 Edwin Young Award Salisbury Open 1997 - La pintura fue comprada para la colección del Museo Edwin Young

Referencias

Enlaces externos 

 Soraya French
 Wallop Artists

Mujeres artistas de Irán
Pintoras de Inglaterra
Personas vivas
Nacidos en 1957
Nacidos en Teherán